Senger-Weiss ist der Familienname folgender Personen:

 Elly Senger-Weiss (* 1974), österreichische Filmproduzentin und Regisseurin
 Heidi Senger-Weiss (* 1941), österreichische Logistikunternehmerin